Змагання з волейболу серед чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходили з 29 липня по 12 серпня у Виставковому центрі Ерлс Корт. В турнірі взяли участь 144 спортсменів із 12 країн.

Призери

Формат змагань 
12 команд були поділені на 2 групи, які складалися з шести команд кожна, команди зіграли між собою один матч. Далі чотири найкращі команди кожної групи зіграли пройшли до стадії плей-оф, де і визначили медалістів.

Груповий етап

Група А 

|}

Група В 

|}

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкове становище

Нагороди

Найцінніший гравець
  Мурілу
Найбільше зароблених очок
  Максим Михайлов
Найкращий атакуючий гравець
  Максим Михайлов
Найкращий блокуючий
  Макс Гюнтер
Найкращий подаючий
  Крістіан Савані

Найкращий захисник
  Теодор Салпаров
Найкращий приймаючий
  Георгі Братоєв
Найкращий зв'язуючий
  Кжиштоф Ігначак
Найкращий ліберо
  Маркус Стойєрвальд

Примітки

Джерела 
 Змагання з волейболу на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні